Heathfield ist der Name verschiedener Orte:

in Australien:
 Heathfield (South Australia)

in Großbritannien:
 Heathfield and Waldron, Civil Parish in East Sussex, England
 Heathfield (Cambridgeshire), England
 Heathfield (Croydon), London, England
 Heathfield (Devon), England
 Heathfield (East Sussex), England
 Heathfield (Somerset), England
 Heathfield (South Ayrshire), Schottland
 Heathfield (Staffordshire), England
 Heathfield (Twickenham), London, England

in Südafrika:
 Heathfield (Kapstadt)

Heathfield ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Heathfield (1929–2010), britischer Gewerkschaftsfunktionär

Sonstiges:
 Heathfield (Corrie), eine denkmalgeschützte Villa in Schottland

Siehe auch:
 George Augustus Eliott, 1. Baron Heathfield (1717–1790), britischer Offizier